Kat kan syfta på:

 Kat – en växt
 Kat (film) – en dansk film från 2001
 kat – en enhetssymbol för katalytisk aktivitet, se Katal
 Kat – stationssignatur för järnvägsstationen Kattisavan, Lycksele kommun
 Kat (porrskådespelerska) (1985–), en amerikansk porrskådespelerska
 Kat (ort), Khorasan, Iran

Se även 
 KAT